Петер Карл Даниэль Бекселль (11 ноября 1945, Кальмар, Швеция) — шведский . Духовный . Доктор теологии.

Биография 
Окончил Лундский университет. Пастор церкви Швеции. Автор нескольких книг по теологии причастия и церковной архитектуре.

Избранные публикации 
 Kyrkornas mysterium : Tid-Rum-Liv-Gudstjänst (2015)
 Pastoral : för en församling i Svenska kyrkan medförfattare (2015)
 Kyrkorummet — kulturarv och gudstjänst : en samtalsbok om ett förändringsskede med Gunnar Weman (2008)
 Församling — här! nu! : ett arbetsmaterial för församlingarnas självreflektion från präst- och diakonmötet i Växjö 2005 (2006)
 Kyrkan som sakrament : Henri de Lubacs fundamentalecklesiologi (1997)
 En enda verklighet, Kyrklig förnyelses årsbok (1977)
 Jordens salt, Kyrklig förnyelses årsbok (1976)
 Alla mina källor : en bok om eukaristi Kyrklig förnyelses årsbok (1973)
 Vad är en människa?, Kyrklig förnyelses årsbok (1973)

Примечания 

Родившиеся в Кальмаре

Ссылки 
 Peter Bexell

Доктора богословия
Духовные писатели
Шведские писатели
Выпускники Лундского университета
Пасторы Швеции
Церковь Швеции